Irvine kan henvise til flere artikler.

Geografiske steder:
 Irvine, Californien
 Irvine, Skotland

Personer:

 Eddie Irvine – en irsk racerkører